Blue Note bezeichnet:
 Blue Note, ein Stilmittel in Blues und Jazz 
 Blue Note Records, eine amerikanische Schallplattenfirma
 The Blue Note (Chicago), ein Jazzclub in Chicago
 Blue Note (New York), einen Jazzclub in Greenwich Village in New York City
 Blue Note (Paris), einen Jazzclub im Paris der 1950er und 1960er Jahren
 Blue Note (Film) von Andrzej Zulawski aus dem Jahr 1991
 The Blue Notes, ein Jazzsextett von Chris McGregor